Plusieurs personnages ont porté le nom de Barlaam, parfois également orthographié .

Saints 
 Barlaam (), avec son disciple Joasaph (ou Josaphat) prince d'Éthiopie (ou des Indes) ; saints légendaires fêtés le .
 Barlaam de Khoutyne (ou Varlaam en russe) (mort en 1192), moine russe fondateur du monastère de Khoutyne près de Novgorod ; fête le  dans le calendrier julien ( dans le calendrier grégorien);
 Barlaam († 1462), fils de boïards de Novgorod en Russie, fondateur d'un monastère près de Viajsk ; fêté localement le 19 juin.

Autres personnalités 
 Barlaam le Calabrais (), savant moine de l'ordre de Saint-Basile,  principalement connu pour la part active qu'il prit lors des controverses sur l'hésychasme.

Références